Spojení Ecce homo (latinsky Ejhle člověk) má několik významů.
 Ecce homo – motiv ve výtvarném umění
 Ecce homo (kniha) – kniha Friedricha Nietzscheho
 Ecce Homo (Elías García Martínez) – freska ve španělské Borje, známá nepovedeným restaurováním z roku 2012
 Ecce Homo (závodní trať) – závodní trať
 Ecce homo Homolka – český film
 Kaple Ecce homo – novogotická, v lázeňských lesích v Karlových Varech
 Kaple Ecce homo – novoklasicistní, v ulici I. P. Pavlova, Karlovy Vary, památkově chráněna